Мацко Ірина Олександрівна —  українська письменниця, видавець, художниця, бібліотекар. Голова Тернопільської філії ЦДЛДЮ, керівник креативної студії «ІРИска».
 Мацко Олексій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Стефан Мацко — український та польський еколог, доктор наук.

Див. також 
 Мацько
Українські прізвища